Limeux puede referirse a: 

 Limeux, comuna francesa situada en Cher.
 Limeux, comuna francesa situada en Somme.